Мартин Дамм и Цирил Сук — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Рик Лич и Андрей Ольховский — не защищали свой титул, но американец принимал участие в соревнованиях (в паре с соотечественником Джонатаном Старком) и уступил уже на старте.

Посев 

  Якко Элтинг /  Паул Хархёйс (Полуфинал)
  Евгений Кафельников /  Даниэль Вацек (Полуфинал)

<ol start="3">
  Себастьян Ларо /  Алекс О'Брайен ''(Первый раунд)
  Рик Лич /  Джонатан Старк ''(Первый раунд)

Основной турнир

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1997